Сергей Алексеевич Макеев ( 13 ноября 1950, Полоцк Витебской области ) — украинский социолог. Кандидат философских (1982), доктор социологических (1991) наук, профессор (2002). Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2014).

Биография 
Окончил Киевский университет (1976). Работает в Институте социологии НАНУ: с 1992 – заведующий отделом исследования социальной структуры.
Изучает проблемы динамики структуры сообщества, тенденции социальной стратификации, направления и масштабы социальной мобильности.

Научные труды 
 «Социальные перемещения в крупном городе». К., 1989;
 «Социальные идентификации и идентичности». К., 1996 ( в соавторстве);
 «Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної епохи». К., 1997 (в соавторстве);
 «Соціальні інститути: класичні трактовки та сучасні підходи до вивчення» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2003. № 4;
 «Інституційна генерація насильства» // ФД. 2013. № 2;
 «Диференціація солідарностей в екстраординарних ситуаціях 2013–2015 років в Україні» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2016. № 1.

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Полоцке
Социологи Украины
Кандидаты философских наук
Доктора социологических наук
Лауреаты Государственной премии Украины в области науки и техники
Выпускники Киевского университета